Antoine Joseph Dezallier d'Argenville (1680-1765) : naturaliste, collectionneur et historien d’art français
 Antoine Nicolas Dezallier d'Argenville (1723-1796) : naturaliste et critique d'art français, fils du précédent.